Уэлти () — фамилия. Известные носители:
  — американский учёный.
 Уэлти, Рон (род. 1971) — бывший барабанщик американской панк-рок группы The Offspring. 
 Уэлти, Юдора (1909—2001) — американская писательница и фотограф.